Haider Ali ou Haidar Ali sont des noms pouvant désigner:

 (né en 1948), acteur indien de film et de télévision
, peintre pakistanais
 (né en 1979), boxeur professionnel pakistanais
 (né en 1984), athlète paralympique pakistanais
 (né en 1997), joueur pakistanais de cricket
 (né en 2000), joueur pakistanais de cricket

Voir aussi
 (né en 1979), joueur émirati de football

Ali, Haider